Бефінд — богиня в ірландській міфології
 Бефінд — супутник Сатурна